Первая футбольная лига 1967/1968 () — 10-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 9 сентября 1967 года и закончился 26 мая 1968 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1967/1968
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1967 году
Спорт в Турции в 1968 году